Aleksejs Froļikovs (né le  à Moscou en URSS, aujourd'hui en Russie - mort le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1978-1979 || HK Dinamo Moscou || URSS ||44 ||16 ||13 ||29 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1979-1980 || HK Dinamo Moscou || URSS ||42 ||20 ||12 ||32 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1980-1981 || HK Dinamo Moscou || URSS ||- ||7 ||10 ||17 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1981-1982 || Dinamo Riga || URSS ||44 ||18 ||14 ||32 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1982-1983 || Dinamo Riga || URSS ||56 ||38 ||17 ||55 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1983-1984 || Dinamo Riga || URSS ||43 ||20 ||12 ||32 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1984-1985 || Dinamo Riga || URSS ||52 ||13 ||22 ||35 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1985-1986 || Dinamo Riga || URSS ||38 ||9 ||10 ||19 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 || Dinamo Riga || URSS ||39 ||11 ||9 ||20 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1987-1988 || Dinamo Riga || URSS ||48 ||24 ||15 ||39 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 || Dinamo Riga || URSS ||38 ||6 ||8 ||14 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 || Ässät Pori || Mestis ||43 ||28 ||53 ||81 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1990-1991 || Ässät Pori || SM-liiga ||43 ||20 ||26 ||46 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-     
|-
|1991-1992 || Ässät Pori || SM-liiga ||44 ||10 ||12 ||22 ||12 ||8 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|1992-1993 || Pārdaugava Riga || MHL || 29|| 6|| 14|| 20|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1992-1993 || Centers Pietarsaari || Mestis ||15 ||11 ||14 ||25 ||16 ||15 ||11 ||14 ||25 ||16 
|-
|1994-1995 ||Pardaugava  Riga || Superliga ||38 ||4 ||3 ||7 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 

|1976|| Union soviétique -20 ans||CM -20 ans|| || || || || ||
|-
|1993||||CM C||7||10||9||19||4||
|-
|1994|| Lettonie||CM B||7||3||2||5||4||

Notes et références 

Naissance en février 1957
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de l'Ässät Pori
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 63 ans
Décès en mars 2020